Василий Иванович Шарапов (, дер. Красновка, Сенненский уезд, , Российская империя, — 5 марта 2017, Минск, Белоруссия) — советский белорусский партийный и государственный деятель, председатель Минского городского исполнительного комитета (1955—1968).

Биография 
Работал помощником машиниста, машинистом.

С 1937 года — в рядах РККА, участник и инвалид (потерял ногу в бою под Оршей в ходе операции «Багратион») Великой Отечественной войны.

С 1944 года — на партийной работе. В 1952-1954 годах — первый секретарь Сталинского районного комитета КП Белоруссии города Минска, второй секретарь Минского городского комитета КП Белоруссии.

С 1954 года по 1968 года — председатель исполнительного комитета Минского городского совета депутатов трудящихся.

В 1968-1972 годах — первый секретарь Минского городского комитета КП Белоруссии. Подал заявление об уходе с должности после взрыва цеха футляров на радиозаводе 10 марта 1972 года, повлёкшего гибель людей.

В 1972-1989 годах — министр строительства и эксплуатации автомобильных дорог БССР.

В 2014 году ему было присвоено звание «Минчанин года».

29 июня 2016 года В. И. Шарапову было присвоено звание «Почетный гражданин города Минска».

Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 4-11-го созывов. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва. Депутат Минского городского Совета (1952—1972).

Награды и звания 
Три ордена Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, орден Ленина, орден Октябрьской революции, три ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», 18 медалей за боевые заслуги, шесть Почётных грамот Верховного Совета БССР, Почётная грамота Национального Собрания Республики Беларусь.

Почётный дорожник Белоруссии, России, Польши и СНГ.

Увековечение памяти 
24 августа 2018 года в Минске, по адресу переулок Броневой 4, была открыта Мемориальная доска В. И. Шарапову.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 СЕМЬЯ С ИСТОРИЕЙ. Клан Шараповых (24.08.2016)

Литература 
 Листая жизни страницы / Василий Шарапов; [под общей редакцией В. В. Шарапова]. — Мн.: Полиграфкомбинат, 2016. — 383 с. : ил., портр.; 25 см. — Тираж 1000 экз. — ISBN 978-985-7101-86-3

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Первые секретари Минского горкома КП Белоруссии
Почётные граждане Минска
Миномётчики Великой Отечественной войны
Народные комиссары и министры Белорусской ССР
Председатели Минского горисполкома
Столетние долгожители Белоруссии
Делегаты XXII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 11-го созыва
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании